Ел Ултимо Есфуерзо има више значења:

 Ел Ултимо Есфуерзо (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ултимо Есфуерзо, Гранха ла Фе (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику